Calabiana
 Calabiana, grafia desueta di Callabiana
 Crisi Calabiana
 Luigi Nazari di Calabiana